2 Warszawska Brygada Pancerna – brygada pancerna PSZ na Zachodzie
 2 Sudecka Brygada Pancerna – brygada pancerna ludowego Wojska Polskiego